Jing’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jing'an Xian, härad, Jiangxi, 
 Jing'an Qu, härad, Shanghai, 
 Jing'an (socken i Kina, Jiangsu, lat 32,22, long 119,12), 
 Jing'an (socken i Kina, Jiangsu, lat 34,50, long 116,92), 
 Jing'an (socken i Kina, Sichuan), 
 Jing'an Zhen (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar